Hørve (plaats), plaats in Denemarken
 Hørve (parochie), parochie in Denemarken